Падина — название населённых пунктов.

Болгария 
 Падина — село в Варненской области. 
 Падина — село в Кырджалийской области. 
 Падина — село Силистренской области.

Россия 
 Падина — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.

Сербия 
 Падина — село в общине Ковачица Южно-Банатского округа автономного края Воеводина.

См. также 
 Сухая Падина — хутор  в Минераловодском районе Ставропольского края России.
 Тихая Падина — хутор в Прохоровском районе Белгородской области России. 
 Чёрная Падина — село в Ершовском районе Саратовской области России.